Западный район — административно-территориальная единица:

Гамбия 
 Западный район — округ на западе Гамбии.

Испания 
 Западный район — район города Логроньо.
 Западный район — район города Мостолес.
 Западный район — район города Херес-де-ла-Фронтера.
 Западный район — район города Хихон.

РСФСР 
 Западный район — экономический район РСФСР, включавший в себя Брянскую и Смоленскую губернии (Упоминается как минимум в книге «Статистический справочник СССР за 1928 г.» Статистическое издательство ЦСУ СССР. Москва, 1929)
 Западный район — административно-территориальная единица, существовавшая в Калмыцкой АССР в 1930—1960 годах.
 Западный район — административно-территориальная единица, существовавшая в Ростовская области РСФСР в 1943—1957 годах.
 Западный район — исторический жилой район в городе Шумиха, Курганская область.